A edição linear é o processamento de áudio e vídeo a ser editado em mesas ou ilhas analógicas de edição de vídeo, adicionando legendas, locuções e efeitos especiais, finalizando em vídeo ou vídeo CD.
A edição linear consiste em cortes secos, onde temos um máquina (VT) reprodutora e uma gravadora. Visualizando aquilo o que é de interesse na fita, no momento de sua reprodução, gravamos o conteúdo desejado em outra fita, na máquina gravadora. É o que chamamos de PLAY/REC.
Geralmente feito em máquinas Betacam SP ou digital e também máquinas que hoje não são mais utilizadas como por exemplo as U-matic. o jornalismo ainda utiliza esse tipo de edição por que é mais rápido. Embora hoje já existam alguns equipamentos que podem ser utilizados tantos no jornalismo quanto na produção de filmes, o Adobe Premiere é o mais rápido deles. 

Tecnologia de televisão